A Fase de Grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2020 foi disputada em 10 de fevereiro até 4 de dezembro. Um total de 32 equipes disputaram esta fase para definir os 16 classificados para as oitavas de final.

Sorteio 
O sorteio para a fase de grupos foi realizado em 10 de dezembro de 2019 na sede da AFC em Kuala Lumpur na Malásia. As 32 equipes foram distribuídas em oito grupos com quatro equipes cada. Equipes da mesma associação não puderam ser sorteadas no mesmo grupo. Oito destas 32 equipes vieram das rodadas de qualificação.

Calendário 
O calendário original era o seguinte.

Efeitos da pandemia de COVID-19 
Devido a pandemia de COVID-19 na Ásia o governo federal australiano proibiu estrangeiros que viajavam da China, a Federação Australiana de Futebol comunicou a AFC que a Austrália não poderá receber os jogos contra equipes chinesas. A AFC realizou uma reunião de emergência em 4 de fevereiro de 2020 para determinar os planos para a competição, a qual definiu que as partidas das equipes chinesas nas primeiras três primeiras rodadas seriam adiadas, exceto a partida entre Chiangrai United e Beijing FC.
Grupo E: FC Seoul x Beijing FC (de 11 de fevereiro para 28 de abril), Melbourne Victory x Beijing FC (de 3 de março para 26 de maio)
Grupo F: Perth Glory x Shanghai Shenhua (de 11 de fevereiro para 28 de abril), Ulsan Hyundai x Shanghai Shenhua (de 18 de fevereiro para 19 de maio), FC Tokyo x Shanghai Shenhua (de 4 de março para 27 de maio)
Grupo G: Suwon Samsung Bluewings x Guangzhou Evergrande (de 12 de fevereiro para 29 de abril), Johor Darul Ta'zim x Guangzhou Evergrande (de 19 de fevereiro para 20 de maio), Vissel Kobe x Guangzhou Evergrande (de 3 de março para 27 de maio)
Grupo H: Sydney FC x Shanghai SIPG (de 12 de fevereiro para 29 de abril), Jeonbuk Hyundai Motors x Shanghai SIPG (de 19 de fevereiro para 20 de maio), Yokohama F. Marinos x Shanghai SIPG (de 4 de março para 27 de maio)

A AFC anunciou em 27 e 28 de fevereiro que as seguintes partidas seriam adiadas para uma data posterior:
Grupo A: Al-Wahda x Esteghlal e Al-Ahli x Al-Shorta (terceira rodada, em 2 de março)
Grupo B: Shabab Al-Ahli x Shahr Khodro e Al-Hilal x Pakhtakor (terceira rodada, em 3 de março)
Grupo C: Persepolis x Al-Taawoun e Al-Duhail x Sharjah (terceira rodada, em 2 de março)
Grupo D: Al-Ain x Al-Sadd e Sepahan x Al-Nassr (terceira rodada, em 3 de março), Al-Nassr x Sepahan (quarta rodada, em 6 de abril)
Grupo E: FC Seoul x Chiangrai United (terceira rodada, em 3 de março)
Grupo F: Perth Glory x Ulsan Hyundai (terceira rodada, em 18 de março)

Após reuniões com representantes das associações da Ásia Ocidental realizada em 7 e 8 de março, foi acordado que todas as partidas da fase de grupos das rodadas 4, 5 e 6 seriam adiadas para novas datas ainda a serem confirmadas devido a pandemia de COVID-19 na Ásia.

Após a reunião com os representantes da associações da Ásia Oriental que ocorreu em 2 de março de 2020, foi acertado que as rodadas 3, 4, 5 e 6 que não puderam ser disputadas seriam movidas para as seguintes datas:
Terceira rodada: de 3 a 4 de março para 19 e 20 de maio
Quarta rodada: de 7 a 8 de abril para 26 e 27 de maio
Quinta rodada: de 21 a 22 de abril para 16 a 17 de junho
Sexta rodada: de 5 a 6 de maio para 23 e 24 de junho
A AFC anunciou em 14 de abril de 2020 que todas as partidas marcadas para maio e junho foram adiadas. Apenas 27 partidas da fase de grupos das 96 programadas haviam sido disputadas até então.

Em 9 de julho de 2020 a AFC anunciou o calendário para o restante das partidas da fase de grupos.
Em 16 de julho de 2020, a AFC anunciou que o Catar irá sediar as partidas da Ásia Ocidental, desde a fase de grupos até as semifinais. Em 27 de julho de 2020, a AFC confirmou que a Malásia irá sediar jogos do Grupo G e H. Em 10 de setembro de 2020, a AFC anunciou que as partidas das equipes da Ásia Oriental foram remarcadas para 18 de novembro até 4 de dezembro. Em 9 de outubro de 2020, a AFC anunciou que, após um acordo com a Associação de Futebol do Qatar, todos os jogos restantes das equipes da Ásia Oriental também seriam disputados no Catar.

Grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2020 – Rodadas de Qualificação
 Liga dos Campeões da AFC de 2020 – Fase Final

Ligações externas 
 AFC Champions League 

2020 no futebol
Desporto na Ásia em 2020